Curvulariopsis är ett släkte av svampar. Curvulariopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Curvulariopsis